Briquet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Moïse Briquet (1839–1918), Papierhändler, der mit seiner Forschung zur Geschichte des Papiers und der Wasserzeichen in Mittelalter und Früher Neuzeit/Renaissance berühmt wurde
 John Isaac Briquet (1870–1931), Schweizer Botaniker (Autorenkürzel: Briq.)

Siehe auch:

 Briquet-Syndrom, historische Bezeichnung innerhalb der Psychotherapie und Neurosenlehre für einen polysymptomatischen Typ der Hysterie
 Briquet Griffon Vendéen, eine französische Hunderasse
 Briquet (Waffe), ein Begriff aus der Waffenkunde
 Brikett